ПАОК — название греческих спортивных клубов из Салоник, входящих в систему мультиспортивного клуба  (Салоники):
 ПАОК (баскетбольный клуб) — баскетбольный клуб.
  — волейбольный клуб.
  — гандбольный клуб.
 ПАОК (футбольный клуб) — футбольный клуб.